Съндърланд () може да се отнася за:

 Съндърланд – град в Северна Англия
 Съндърланд (Онтарио) – селище в провинция Онтарио, Канада
 АФК Съндърланд – професионален футболен отбор от град Съндърланд